Thomas Abernethy peut désigner :

  (1803-1860), marin écossais, canonnier de la Royal Navy et explorateur polaire ;
  (1890-1975), historien américain ;
  (1903-1998), homme politique américain ;
 Tom Abernethy (1954-), joueur de basket-ball professionnel.